Carlo Redaelli – calciatore italiano
Carlo Roberto Maria Redaelli – arcivescovo cattolico italiano
Giorgio Redaelli – alpinista italiano
Piero Redaelli – calciatore italiano
Vittorio Redaelli – calciatore italiano

Altro
Stabilimento Redaelli di Napoli – impianto industriale di Napoli ubicato nel quartiere Vicaria